Ричард Конгрив (; 1818—1899) — aнглийский философ, ставший одной из наиболее заметных фигур XIX века в специальной религиозной интерпретации философских трудов Огюста Конта с позиций позитивизма.

Биография 
Ричард Конгрив родился 4 сентября 1818 года.

После занятий у Томаса Арнольда (), в 1840 году Р. Конгрив получил должность профессора в Оксфордском университете.

Являясь убеждённым сторонником теорий высказанных Огюстом Контом, с которым Ричард Конгрив поддерживал личные отношения, вслед за преемником Пьером Лаффитом, возглавившим возглавивший Церковь Человечества () в Париже и американским журналистом Дэвидом Гудманом Кроули (, 1829—1889) учредившим Церковь Человечества в Нью-Йорке, Ричард Конгрив в 1878 году основал и возглавил Церковь Человечества в Англии. Во многом его решению создать отдельное течение способствовало нежелание признать власть преемника Конта — Лаффита, и немало учёных мужей также нашли кандидатуру Конгрива более достойной (в частности Фредерик Харрисон () и Эдвард Спенсер Бисли ()). Три года спустя, стараниями Мигеля Лемуша (, 1854—1917), филиал Церкви Человечества появится и в Бразилии (со временем, этой ветви будет со временем стать самой могущественной и влиятельной среди себе подобных). Все перечисленные организации не только разделили философские воззрения О. Конта, но и стали активно исповедовать его религию позитивизма.

Помимо издания «Политики» Аристотеля (Лондон, 1855, 2-е издание, 1874), перу учёного принадлежит «The Roman empire of the West» (1855) — тенденциозный труд, написанный с целью возвеличения благожелательного деспотизма; «Catechism of positive religion» (1856), «Elizabeth of England» (1862), «Essays political, social and religions» (1874), a также ряд политических брошюр, среди которых, в частности: «Italy and the Western Powers» и «Gibraltar».

На русский язык была переведена статья Конгрива: «Позитивизм и современная наука, О. Конт и Гексли» («Космос», 1869, второе полугодие, № 4).

Ричард Конгрив скончался 5 июля 1899 года в Камдене.

Среди его учеников был, в частности, Фредерик Гаррисон.

Примечания

Литература 

Профессора Оксфордского университета
Философы по алфавиту
Философы Англии
Философы XIX века
Публицисты по алфавиту
Публицисты Великобритании
Публицисты XIX века
Похороненные на Бруквудском кладбище